Katoúna kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Katoúna (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Katoúna (ort i Grekland, Joniska öarna), Lefkas, 

Robotskapade Greklandförgreningar